Заклад вищої освіти
 Закордонний виборчий округ України